Накапуле има више значења:

 Накапуле (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Накапуле (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику